Hohentwiel bezeichnet
 Hohentwiel, ein westlich des Bodensees gelegener Berg im Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Hohentwiel (Bannwald), ein Schutzgebiet im Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Hohentwiel (Landschaftsschutzgebiet), ein Schutzgebiet im Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Hohentwiel (Naturschutzgebiet), ein Schutzgebiet im Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Hohentwiel (Radar), das deutsche WK2-Seezielradar für Flugzeuge „FuG 200 Hohentwiel“
 Hohentwiel (Schiff), ein auf dem Bodensee verkehrender Schaufelraddampfer
 Hohentwiel (Studentenverbindung), eine Studentenverbindung aus Stuttgart, die 1997 in die A.V. Alania Stuttgart integriert wurde

 Festung Hohentwiel, eine auf dem Hohentwiel gelegene Festung
 Hohentwiel/Hohenkrähen, ein Vogelschutzgebiet im Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg